Albovia är ett släkte av flockblommiga växter. Albovia ingår i familjen flockblommiga växter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Flockblommiga växter
Albovia